Појам Кампбело може да се односи на:

 Кампело (Бергамо), насеље у Италији у округу Бергамо, региону Ломбардија
 Кампбело (Шпанија)